Скала-Подольский поселковый совет () — входит в состав
Борщёвского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Скала-Подольская.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Скала-Подольская

Примечания

Ссылки 
 Сайт поселкового совета